Сезон 2020/2021 годов стал для футбольного клуба «Краснодар» 13-м в его истории. Команда принимает участие в 10-м чемпионате страны и в 13-м розыгрыше Кубка России. По итогам прошлого чемпионата, «Краснодар» занял третье место (третий раз в истории чемпионатов России), завоевав бронзовые медали, и получил право сыграть в Лиге чемпионов УЕФА 2020/2021, начав с раунда плей-офф.

Форма 
Производителем формы для клуба по прежнему является компания Puma. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, с 2020 года будет букмекерская компания Winline.

Составы

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#2A7104" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#2A7104" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#2A7104" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Второй состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#2A7104" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#2A7104" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#2A7104" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Руководство клуба 
  Сергей Галицкий — владелец, президент.
  Валерий Бубнов — вице-президент
  Владимир Хашиг — генеральный директор
  Нурбий Хакунов — заместитель генерального директора
  Александр Данилов — заместитель генерального директора по безопасности
  Арам Фундукян — Коммерческий директор, директор Академии
  Александр Марьянович — Советник президента клуба по детско-юношескому футболу

Тренерский штаб

Основной состав 
  Мурад Мусаев — главный тренер (до 5 апреля 2021 года)
  Виктор Гончаренко — главный тренер (с 6 апреля 2021 года)
  Игорь Захаряк — тренер (до 25 декабря 2020 года)
  Алексей Малахов — тренер
  Алексей Антонюк — тренер вратарей
  Артур Оленин — старший тренер
  Виталий Корнеев — тренер (с 25 декабря 2020 года)
  Артём Поправкин — Старший тренер по технике
  Джон Филлипс — Тренер по физической подготовке
  Александр Ермохин — Начальник команды

Вторая команда (ФНЛ) 
  Артём Куликов — Старший тренер «Краснодара-2»
  Константин Синеоков — Тренер «Краснодара-2».

Третья команда (ПФЛ) 
  Дмитрий Кудинов — Старший тренер «Краснодара-3»
  Александр Лапин — Тренер «Краснодара-3».

Молодёжная команда 
  Александр Сторожук — Старший тренер молодёжной команды
  Георгий Сахвадзе — тренер молодёжной команды.
  Александр Орехов — тренер молодёжной команды.

Спонсоры клуба 
 Constell Group — группа компаний, специализирующихся на производстве кондитерской продукции, а также изделий из бумаги, полиэтилена и пластика.
 Winline — букмекерская компания.
 Weber-Vetonit — международная группа компаний, специализирующая на производстве и продаже строительных материалов.
 PepsiCo — крупнейший в России производитель продуктов питания и напитков.
 Банк Уралсиб — российский банк.
 Самокат — российский сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома.
 Puma — технический спонсор (форма).

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 6 800 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 6 000 000

Пришли из аренды

Ушли в аренду 

Общие доходы:  € 0

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
|colspan="14"|* Игроки, покинувшие команду или ушедшие в аренду в этом сезоне

|}

Дисциплинарные показатели

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
В статистику включены только официальные матчи.

Отражённые Пенальти 
В статистику включены только официальные матчи.

Капитаны в сезоне 
В статистику включены только официальные матчи.

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Чемпионат России

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи

Лига чемпионов УЕФА 

Заняв 3-е место в чемпионате России 2019/20, клуб получил право выступать в Лиге чемпионов сезона 2020/21, начав с Раунда плей-офф.

Раунд плей-офф

Групповой раунд (группа Е)

Матчи

Лига Европы УЕФА 

Заняв 3-е место в групповой стадии Лиги чемпионов 2020/21, клуб получил право выступать в раунде плей-офф Лиги Европы 2020/21.

1/16 финала

Кубок России 

Попав в Еврокубки через чемпионат России 2019/20, клуб получил право выступать в кубке России 2020/21, начав с 1/8 финала.

1/8 финала

Первенство ФНЛ (вторая команда)

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Первенство ПФЛ (третья команда)

Турнирная таблица (Группа 1)

Вызовы в национальные сборные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба Краснодар, новости, матчи, календарь, турнирная таблица, футболисты, тренеры, видео, фото, магазин, академия

Сезоны ФК «Краснодар»
Краснодар
Краснодар